Михаи́л Фёдорович Рома́нов:
 Романов, Михаил Фёдорович (1596—1645) — русский царь, основатель династии Романовых.
 Романов, Михаил Фёдорович (1896—1963) — советский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Романов, Михаил Фёдорович (1905—1951) — контр-адмирал советского ВМФ.
 Романов, Михаил Фёдорович (1924—2008) — эмигрант, представитель императорской династии
 Романов, Михаил Фёдорович (1899—1975) — старший агроном Майкопской МТС Адыгейской автономной области; Герой Социалистического Труда.